

Cinéma et télévision 

 The Cult, film américain réalisé par Albert Zugsmith en 1971 ;
 The Cult, série télévisée new-zélandaise de 2009

Musique 

 The Cult, un groupe britannique de rock.
 The Cult, le  de ce groupe, sorti en 1994.

Voir aussi 

 .